Seebohm est le nom de famille des personnes suivantes :
 Henry Seebohm (1832-1895), industriel anglais en métallurgie, voyageur et ornithologue amateur qui a donné son nom à :
 la Bouscarle de Seebohm (Bradypterus seebohmi) ;
 le Dromaeocerque de Seebohm (Amphilais seebohmi).
 Benjamin Seebohm Rowntree (1871-1954), industriel anglais ;
 Hans-Christoph Seebohm (1903-1967), homme politique allemand ;
 Emily Seebohm (1992-), nageuse australienne.